Но́рдвестуккермарк () — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Уккермарк.  Занимает площадь 253,14 км². Официальный код — 12 0 73 429.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бранденбурга